Хенрик Карлссон (, 3 ноября 1909 — 1974) — шведский шахматист. Один из сильнейших шахматистов Швеции 1930—1940-х гг. Главное спортивное достижение Карлссона — 3-е место в турнире северных стран 1947 г., имевшем статус зонального турнира претендентского цикла 1948—1950 гг. Он пропустил вперед только Э. Бёка и Г. Штольца (исход турнирной борьбы во многом решили поражения Карлссона в личных встречах с победителями). В составе сборной Швеции Карлссон участвовал в международных матчах и командных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Карлссона в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Карлссона на сайте 365Chess
Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века